Опера́ция «О́страя бра́ма» () — боевая операция подпольной польской Армии Крайовой по очищению Вильнюса от немцев c целью сделать это до прихода советских войск и тем самым подтвердить приоритет Польши на эту территорию и предотвратить её советизацию или освободить её вместе. Названа по одному из символов Вильнюса — воротам Острая брама.

Тяжёлые уличные бои 5,5 тыс. солдат Армии Крайовой и околo 100 тыс. советских солдат с частями немецкого гарнизона продолжались с 7 июля по 13 июля 1944 года. АК не достигла ни военных, ни политических целей операции.

Операция являлась составной частью плана «Буря», предусматривавшего серию локальных восстаний на оккупированных немцами территориях довоенной Польши.

Предшествующие события 
Командование Армии Крайовой разработало выступление при приближении сил Красной Армии, которое было названо акцией («Буря»). План рассчитывал, что силы Армии Крайовой смогут взять под контроль основные районы до вступления в них советских войск самостоятельно или же одновременно с Красной Армией, сохраняя полную от неё независимость и таким образом явочным порядком установить в них власть представительства польского правительства в изгнании. Основной расчет делался на то, что, независимо от успеха операции «Буря», польский вопрос станет предметом обсуждения Великобритании, США и СССР, что заставит СССР пойти на уступки.

Хотя в инструкции о акции «Буря» говорилось, что Красная армия — «союзник наших союзников», в её секретной части давалось распоряжении о создании тайных антисоветских структур (Организация «Не»). При этом комендантом АК уже изначально в октябре 1943 г. предполагалось следующее:

«…Сохранение и поддержание в конспирации нашей в настоящее время широко разветвленной организации под советской оккупацией будет невозможно. Практически я ограничу количество командных органов и отрядов, выходящих из подполья, до необходимого минимума, остальных постараюсь сохранить посредством формального расформирования.

1. С максимальной секретностью подготавливаю на случай второй русской оккупации базовую сеть командных кадров новой тайной организации… В любом случае это будет отдельная сеть, не связанная с широкой организацией Армии Крайовой, расшифрованной в значительной мере элементами, остающимися на советской службе».

Весной 1944-го комендантом обшара (территории) Вильно этой новой (сверхсекретной) внутриаковской антисоветской организации под названием «» был назначен офицер AK подполковник «Людвик», с 1940 г. завербованный разведкой СССР.

12 июня 1944 года на совещании в Варшаве командующий Армии Крайовой Тадеуш Бур-Коморовский отдал приказ командирам Вильнюсского округa АК и подокруга Новогрудек AK подготовить план перехода в наступление с целью захвата и удержания Вильнюса при приближении к городу линии фронта.

26 июня 1944 года руководством Виленского округа АК был подготовлен план освобождения города до подхода советских войск, дабы подчеркнуть независимость польского государства в пределах довоенной территории польского государствa на востоке и в итогe привести к власти правительство в изгнании.

Армия Крайова должна была проводить акцию «Острая брама» независимо от Красной Армии. Поскольку Правительство в изгнании не признавало советскую оккупацию своих восточных территорий в 1939 году, то подпольная администрация должна была действовать параллельно с советской властью. В качестве иллюстрации намерений командования АК можно привести отрывок из «Сообщения № 243. Рапорт ситуации главного командования АК (Тадеуша Бур-Коморовского) от 14.07.1944 г.»:
…Предоставляя Советам минимальную военную помощь, мы создаём для них, однако, политическую трудность. АК подчеркивает волю народа в стремлениях к независимости. Это принуждает Советы ломать нашу волю силой и создаёт им затруднения в разрушении наших устремлений изнутри. Я отдаю себе отчёт, что наш выход из подполья может угрожать уничтожением наиболее идейного элемента в Польше, но это уничтожение Советы не смогут произвести скрытно, и необходимо возникнет явное насилие, что может вызвать протест дружественных нам союзников.
Солдатам АК было запрещено вступать в ряды польских вооружённых сил, сформированных на территории СССР: …это не польское войско, а отряды наемников польского происхождения на советской службе.

5 июля 1944 года началась Вильнюсская наступательная операция. К 7 июля 5-я армия обошла Вильнюс с севера, через Шегалу пробилась к реке Вилии, перерезала у Евье железную дорогу на Каунас и, отразив танковые контратаки противника, продолжила наступление к устью реки Швентойи. 5-я гвардейская танковая армия сковала вильнюсскую группировку противника с фронта. 11-я армия обошла Вильнюс с юга, прорвалась к Лентварису и Тракай и у Вилии соединилась с 5-й армией.

В связи с быстрым продвижением советских войск к Вильнюсу, дата начала операции была перенесена на один день (с 8 на 7 июля), в результате часть сил АК не успела своевременно выполнить поставленные перед ними задачи и в штурме города приняло участие меньшее количество бойцов, чем было запланировано. Командиры двух крупных партизанских соединений АК — А. Пильх («Гура») и З. Шендзеляж («Лупашка»), — вообще отказались подчиниться приказу «Вилька» и, не приняв участия в боях за Вильно, ушли на запад.

Ход боевых действий 
По состоянию на начало июля 1944 года, немецкий гарнизон Вильнюса насчитывал свыше 15 тыс. солдат и офицеров, 270 орудий и 40 танков и САУ.

В дальнейшем, численность гарнизона была увеличена за счёт подхода к городу подкреплений и отступающих с фронта подразделений
 так, в районе Вильнюса оказались подразделения 3-й танковой армии генерал-полковника Рейнгардта, которая отступала к железной дороге Вильнюс — Лида.

В связи с важным оперативным значением города, Гитлер приказал удерживать Вильнюс «до последней капли крови». Комендантом «крепости Вильно» (Fester Platz Wilna) был назначен генерал Райнер Штаэль, который приступил к мобилизации всех имевшихся сил на борьбу с противником.

В ночь на 7 июля 1944 г. силы Армии Крайовой в составе четырёх бригад и пяти батальонов (3-я, 8-я, 9-я и 13-я бригады АК, а также 1-й, 3-й, 5-й и 6-й батальоны 77-го пехотного полка АК — всего, по разным данным, от 4000 до 5500 бойцов) предприняли попытку взять штурмом Вильно, но были отбиты и отступили. K моменту назначенного штурма гарнизон Вильно вырос до почти 17 тыс. чел (то есть, силы вермахта были в 3 раза больше подготовленных к штурму отрядов АК). Атаки АК велись в большей степени с востока, где немцы подготовили укрепления для обороны города от приближающейся Красной армии. Бойцы АК были вооружены в основном лёгким стрелковым оружием. Кроме того, они оказались не подготовлены к ведению боев в городских условиях. Тем более, с немецкой стороны участие в отражении польской атаки принимала авиация, а также случайно застрявший вследствие боевых действий в городе бронепоезд Вермахта. В результате немецкую линию обороны смогла пробить в нескольких местах только 3-я бригада «Шчербца», которая захватила и удерживала некоторые позиции в предместье Вильно, что затем позволило ей вместе с частями Красной армии и другими силами АК продвинуться вглубь города.

7 июля 1944 года передовые части 35-й гвардейской танковой бригады и 3-го механизированного корпуса прорвались на окраины города:
 в 5 часов утра 7 июля 1944 года танковый десант пехотинцев 449-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии на танках 35-й гвардейской танковой бригады вышел к окраине Вильнюса и захватил немецкий аэродром, уничтожив находившиеся здесь самолёты. В дальнейшем, основные силы 449-го стрелкового полка заняли оборону в районе аэродрома и отразили четыре немецкие контратаки. Один батальон 449-го стрелкового полка продолжил наступление под командованием И. И. Руденко продолжил продвижение к Вильнюсу, он выбил противника из посёлка Долна и перерезал шоссе.
 в это же время наступающие части 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии выбили немцев из предместья Гурно на восточной окраине Вильнюса

В дальнейшем, советские части встретили ожесточённое сопротивление и в результате 12 немецких контратак были вынуждены отступить.

Утром 8 июля в город вступили соединения 5-й армии под командованием Н. И. Крылова. При поддержке артиллерии и танков 3-го гвардейского механизированного корпуса они перерезали железную дорогу в полукилометре от вокзала, заняли аэродром, Паняряй и вышли к юго-западным окраинам Вильнюса. В это же время, части 5-й гвардейской танковой армии обошли город с севера и, переправившись через Вилию, повели наступление на северо-западных подступах к Вильнюсу.

В ночь на 9 июля 1944 года на станцию Мейшагола (в 25 км к северо-западу от Вильнюса) из Германии была переброшена бронетанковая группа «Вертхен», на позиции в 12 км к западу от Вильнюса вышла боевая группа «Тотендорф», также в район Вильнюса были направлены 561-я и 547-я пехотные дивизии (из Германии), 69-я пехотная дивизия (из района Опочки), 6-я танковая и 197-я пехотная дивизии (отходившие с линии фронта и частично пополненные за счёт отступающих частей)

9 июля части 5-й гвардейской танковой армии и 3-го механизированного корпуса во взаимодействии с соединениями 5-й армии окружили Вильнюс и начали бои на улицах города.

Освобождение левобережной части города осуществляли советские войска 3-го Белорусского фронта. При этом, отряды АК оказали помощь подразделениям 97-й Витебской стрелковой дивизии и 277-й стрелковой дивизии.

10 июля советские части освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в Старый город. В этот же день с 45 немецких транспортных самолётов в районе Погрудас были сброшены 600 парашютистов, десант был уничтожен силами 371-й и 184-й стрелковых дивизий.

В тяжёлых боях 12 июля немецкие войска были выдавлены из центра города на западные окраины. Основная группировка была рассечена на две части. Одна была прижата к реке Вилии в районе Лукишкес, другая — в районе парка Вингис.

12 июля 1944 года немецкому гарнизону Вильнюса было дано разрешение оставить город и пробиваться на соединение с немецкими войсками в направлении на Каунас. Вечером 12 июля командир гарнизона генерал Р. Штагель отдал приказ остаткам своих частей в 21 час оставить город, форсировать Вилию и отступать в северо-западном направлении.

13 июля немецкие транспортные самолёты Ю-52 сбросили для немецкого гарнизона Вильнюса боеприпасы, продовольствие и горючее, но большая часть груза немцам не досталась.

В тот же день около 3 тыс. немцев пошли на прорыв из Вильнюса, одновременно немецкие войска предприняли встречное наступление в направлении Вильнюса, в котором участвовали 6-я танковая дивизия, батальон тяжёлых танков из состава 1-го танкового полка «Великая Германия», 500-й парашютный егерский батальон СС и две роты парашютистов. В результате, немцы заняли Евье и обеспечили выход отступавших из Вильнюса немецких частей.

13 июля 1944 года, после штурма последних очагов сопротивления, Вильнюс был полностью освобождён. Солдаты 144-й стрелковой дивизии из взвода лейтенанта Андрианова подняли Красное знамя на башне Гедимина (в дальнейшем, знамя было передано в Центральный музей Советских Вооружённых сил).

В освобождении Вильнюса принимали участие 11 отрядов советских литовских партизан, объединённых в Вильнюсскую (командир М. Д. Мицейка) и Тракайскую (командир Т. Ю. Мончунскас) бригады. Партизаны помогали войскам в большей степени в боях на южной окраине города и в районе железнодорожной станции. Они сумели занять район железнодорожной станции, здания на улице Гедимина и ряд иных объектов.

Потери 

В целом, в сражении за Вильнюс немецкие потери составили 7000 военнослужащих убитыми, только в черте города советские войска взяли 5200 пленных, 156 артиллерийских орудий, 48 миномётов, 28 танков и САУ, более 1100 автомашин, стрелковое оружие, склады с военным имуществом и иные трофеи. Кроме того, в боях в районе Вильнюса (при попытках деблокады города и в ходе прорыва из окружения) немецкие войска потеряли 1000 военнослужащих убитыми, 40 уничтоженных танков и САУ и 13 бронетранспортёров, также советскими войсками были взяты 350 пленных, захвачены шесть танков, один бронепоезд, стрелковое оружие и иные трофеи. В воздушных боях над городом истребители 1-й воздушной армии сбили 14 немецких самолётов.

В мемориальном ансамбле в память о советских воинах Великой Отечественной войны на Антакальнисе похоронено 2906 советских воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса.

Ожесточённые бои сопровождались значительными разрушениями — к моменту окончания боёв, в Вильнюсе были разрушены 40 % зданий.

Дальнейшие события 

Освобождённые районы города 13—15 июля патрулировались совместными патрулями солдат АК и Красной армии. После освобождения Вильнюса командование АК провело совещание, условившись добиваться признания их вооруженных сил с советской стороны как самостоятельные войска. В это время отряды AK начали окружать подразделения НКВД. Часть офицеров AK распустили своих людей по домам. Фактически им следовало "выбрать один из 4 возможных вариантов:

 Сложить оружие и вступить в ряды Войска Польского под руководством генерала Зигмунда Берлинга или на выбор в ряды Красной армии, идти на фронт и бить фашистов, нацистов и их союзников;
 С оружием в руках пробиваться на запад, на территорию Польши и действовать там по обстоятельствам;
 Распустить батальоны и бригады, дать возможность каждому офицеру и солдату АК самостоятельно выбирать дальнейшую судьбу;
 Оставаться на «Кресах всходних» и бороться с Советскими силами за польскость на территориях Вилльнюсского края, западных Украины и Беларуси", фактически став противниками Красной армии.

Как отмечает историк Владимир Егорычев, из-за несогласованности действий командиров АК в жизнь были воплощены все четыре по сути взаимоисключающие варианты.

Разоружение Армии Крайовой 
В докладе Л. Берии Сталину относительно польских формирований в Вильнюсе указано: Наличие польской армии дезориентирует местное население. Многие думают, что это польская армия Берлинга. […] 16 июля в район Вильно нами перебрасывается одна дивизия внутренних войск НКВД и 4 погранотряда, в результате чего в ближайшие 4-5 дней в районе Вильно будут сосредоточены части войск НКВД общей численностью 12.000 человек. Тов. СЕРОВУ нами дополнительно дано указание оказать командованию и Военному Совету фронта содействие в выполнении директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 220145 и обеспечить необходимые чекистские мероприятия в соответствии с этой директивой.
17 июля 1944 года командиры частей Армии Крайовой были приглашены на совещание к генералу И. Д. Черняховскому и арестованы, часть личного состава отрядов АК была разоружена и интернирована. В районе Вильно к 3 августа 1944 г. было разоружено 7924 солдата и офицера Армии Крайовой. При разоружении изъято: винтовок — 5500, автоматов — 370, пулеметов ручных и станковых — 270, орудий легких — 13, а также — автомашин 27, радиостанций 7, лошадей 720. Из 7924 солдат и офицеров 2500 солдат было распущено по домам, а 4400 солдат и офицеров отправлено на сборные пункты для фильтрации. Часть из них получила возможность вступить в контролируемое советским командованием Войско Польское. Большая часть бойцов отказалась. Что касается рядовых аковцев, которые в большинстве отказались вступить в Войско Польское в СССР, то они были вывезены в Калугу и включены в состав 361-го запасного полка 31-й пехотной дивизии Красной армии как лица с советским гражданством.

Депеша лондонцам из Виленского округа АК (июль 1944 года): «Подразделения АК разоружены и вывезены в Калугу (…). Срочно требуется скорейшее дипломатическое вмешательство».  В Калуге аковцы решительно отказались принимать присягу: «В Калуге, сразу же после препровождения нас, аковцев, на огороженную территорию, всех поставили перед расставленными длинными столами. Столы были накрыты красной материей, и на них расставлены продукты питания в виде колбасы и хлеба, а рядом с продуктами были разложены книги с портретом Сталина и написанной присягой на верность Сталину и Красной Армии. Всему этому сопутствовал советский военный оркестр, играющий марши громко и навязчиво. Нам заявили, что каждый из нас, солдат АК, должен подписать присягу в положенной книге, а потом может подкрепиться и переодеться в предоставленное советское обмундирование. Никто из солдат АК не дал согласия на совершение подписи под русской присягой. Мы спонтанно потребовали отправить нас под командование генерала „Вилька“. Реакция советских офицеров была немедленной и жёсткой. Был отдан приказ встать. Отобраны были вещмешки с советским обмундированием и нам бросили, чтобы переодеться, изношенные фуфайки, старую форму немецких солдат…» Все аковцы были сосланы в лагеря, где до 1946—1947 года трудились на лесоповале в калужских и подмосковных лесах. Интернированные (офицеры) были освобождены и отправлены на родину в 1947—1948 году. Офицеров, интернированных в операции «Острая брама», отправили в Грязовецкий лагерь в Саратовской области, откуда они в 1947 году были отправлены в Польшу.

Реакция союзников по антигитлеровской коалиции 
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с резкой критикой в адрес польского руководства. Оно, по его мнению, неправомерно проводило вооружённые акции на территории западных районов СССР с целью привлечь внимание мирового сообщества, дискредитируя тем самым Лондон в глазах советского руководства (конференция «большой тройки» — лидеров трёх стран: Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И. В. Сталина (СССР), состоявшаяся в Тегеране в конце 1943 года — тогда было принято предложение У. Черчилля о том, что претензии Польши на земли Западной Белоруссии и Западной Украины будут удовлетворены за счёт Германии, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона) и нарушая единство антигитлеровской коалиции. На этой конференции У. Черчилль предложил, чтобы «очаг польского государства и народа» располагался между «линией Керзона» (этнографическая граница польских земель, предложенная Антантой ещё в 1919 г. и примерно совпадавшая с советско-польской границей в 1945—1991 гг.) и «линией реки Одер с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции» (то есть части германской Силезии). И. В. Сталин и президент США Ф. Рузвельт согласились с этим.

Уинстон Черчилль в ответ на просьбу правительства в изгнании вмешаться в историю с разоружением отрядов АК в Вильно проявил себя следующим образом:
«… возмущённый, он набросился на нас за бои в Вильно и на Волыни. Он по-старому ополчился на наши претензии относительно Вильно, критиковал за то, что вместо того, чтобы отступать на Запад, мы лезем туда только затем, чтобы обратить внимание на своё присутствие». И поскольку в данной ситуации поляки, выступающие со своими интересами на «восточных окраинах» в качестве какой-то третьей силы, никому из союзников не были нужны, тогдашний министр информации Великобритании Брендан Брэкен по поручению У. Черчилля издал инструкцию для средств массовой информации Англии не освещать вооружённые акции АК на территориях, которые считались советскими. Ввиду того, что операция «Острая брама» противоречила решениям Большой Тройки союзников касательно госпринадлежности Вильнюса и установления польско-советской границы по линии Керзона, министр информации Великобритании Брендан Брэкен наложил превентивную цензуру на любую информацию в британских масс-медиа о её проведении, операция прошла незамеченной на Западе.

По поручению британского премьера английским СМИ было рекомендовано не освещать деятельность АК на бывших польских восточных территориях.

АК против Красной Армии 
Часть солдат и офицеров Виленского округа АК c июля 44-го вступила в вооружённую борьбу с СССР. Уже 20 июля 1944 г. в Вильно состоялось совещание руководства подпольных структур на предмет дальнейших действий. В совещании этом приняли участие подполковник Куликовский и командующий конспиративного гарнизона Вильно майор Л. Коплевский (псевдоним «Скарбэк») от АК, делегат правительства Федорович и его заместитель. На совещании было принято постановление продолжить подпольную деятельность, что, собственно, и определило последующие события. В качестве же особого приоритета была обозначена необходимость активизации работы отдела легализации и пропаганды. О результатах этого совещания жители Вильно могли узнать практически сразу, ознакомившись с совместным заявлением подполья: «Вильно остаётся неотъемлемой частью Польской Республики и власть осуществляет законное правительство ПР». 24 июля 1944 года Польское правительство в изгнании направило Великобритании протест против нарушения польского суверенитета «под советской оккупацией». Правительство Великобритании проигнорировало требования польского правительства.

Уцелевшая часть командиров Виленского и Новогрудского округов АК под командованием подполковника Зыгмунта Блюмского (вскоре его сменил подполковник Юлиан Куликовский) решила вступить в вооруженную борьбу с СССР. Аковцам противостояли 136-й полк внутренних войск НКВД, 97-й погранотряд, различные опергруппы. Из советских партизан сформировали истребительные батальоны, создали милицию. 19 августа был разгромлен отряд майора Чеслава Дембицкого. 21 августа в деревне Сурконты погибли в бою с опергруппой НКВД командир Новогрудского подокруга АК подполковник Мацей Калянкевич «Котвич», капитан Францишек Цеплик, ротмистры Ян Скраховский и Валенты Василевский, а также 31 боец. 

Некоторые части АК продолжали сопротивление вплоть до 1953 года.

См. также 
 Вильнюсская фронтовая наступательная операция (1944)
Августовская облава
Лавжи

Примечания

Литература 
 
 Roman Korab-Żebryk. Operacja wileńska AK. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 83-01-04946-4.
 Edmund Banasikowski:Na zew Ziemi Wileńskiej. Editions Spotkania, 1990. ISBN 2869140355.
 Jan M. Ciechanowski Powstanie Warszawskie :Wydawnictwo:Bellona , Lipiec 2009. ISBN 978-83-11115-75-0

Сражения по алфавиту
История Вильнюса
Операции и сражения Второй мировой войны
1944
07
Вильно
Конфликты 1944 года